Серафим Никитович (Никитич) Зимовец (1 августа 1905, Новый Егорлык, Медвеженский уезд, Ставропольская губерния — 20 марта 1980, Виноградное, Городовиковский район, Калмыцкая АССР) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1905 году в селе Новый Егорлык Медвеженского уезда Ставропольской губернии, ныне Сальского района Ростовской области, в семье крестьянина-батрака.

В 1927 году принимал участие в создании коммуны. Избирался бригадиром и председателем коммуны «Путь к социализму».

В 1932 году стал председателем колхоза «Крестьянский трудовик», затем был председателем сельхозартели «Революционный путь».

Участник Великой Отечественной войны с самого её начала, сражался в кавалерийском корпусе, в 1942 году был ранен и комиссован.

Вернулся в Сальск и был назначен председателем колхоза и сельского совета сельхозартели им. Сталина (позже — колхоз им. Сталина). Затем был председателем колхоза им. Чапаева.

Занимался общественной деятельностью, был депутатом Верховного Совета СССР 3-го созыва и депутатом городского Совета.

В ГА РФ имеются документы, относящиеся к Зимовцу.

Награды 
 В 1946 и 1947 годах награждён орденом Ленина.
 27 июля 1949 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Награждён медалями «За отвагу» и «За победу над Германией» и другими.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Источники 
 Зимовец, Серафим Никитович // Герои Труда Дона / Донская гос. публичная библиотека. — Ростов-н/Д, 2008—2014.

Примечания

Ссылки 
 ЗИМОВЕЦ Серафим Никитич

Кавалеристы Великой Отечественной войны
Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва